Cody Hay, né le  à Dawson Creek, Alberta, Canada, est un patineur artistique canadien. Sa dernière partenaire en couple était Anabelle Langlois. Ils patinent ensemble depuis 2005. Sa partenaire précédente était Daylan Hoffmann.

Le , Anabelle Langlois a annoncé sa retraite du patinage artistique.  Cody Hay a l'intention de continuer jusqu'au Jeux Olympiques de 2014 et il est à la recherche d'une partenaire.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Anabelle Langlois

Notes et références

Liens externes 
 
  Biographie ISU avec Anabelle Langlois
  Biographie ISU avec Daylan Hoffman

Patineur artistique canadien
Naissance en juillet 1983
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010